Lampaden (Rijnland-Palts), plaats in Duitsland in het district Trier-Saarburg.
Lampaden (mythologie), nimfen uit de Griekse mythologie.